Błękitna rapsodia (Gershwin) – tytuł utworu George'a Gershwina.
 Błękitna rapsodia (film) – tytuł filmu Irvinga Rappera z 1945 roku.